Corrado Ursi, Italiaans kardinaal
 Pieter Ursi, Belgisch bedrijfsleider en Vlaams activist